Vispoort (Deventer) - een voormalige stadspoort in Deventer
Vischpoort (Elburg) - een stadspoort in Elburg
Vischpoort (Harderwijk) - een stadspoort in Harderwijk
Vispoort (Ieper) - een poort aan de Vismarkt in Ieper
Vispoort (Kampen) - een voormalige stadspoort in Kampen
Vispoort (Lublin) - een stadspoort in Lublin
Vispoort (Mainz) - een voormalige stadspoort in Mainz
Vispoort (Zutphen) - een voormalige stadspoort in Zutphen
Vispoort (Zwolle) - een voormalige stadspoort in Zwolle

Verwant 
De Vette Vispoort - een godshuis in Brugge